В списке указаны все животные, занесённые в первую Красную книгу Вологодской области в 2006 году. Колонки таблицы КВ, КР и МСОП означают, соответственно, статус указанного вида в Красной книге Вологодской области, Красной книге России и в Красном списке МСОП. В случае, если в той или иной Красной книге какой-либо из описываемых видов отсутствует, то есть не отнесён ни к одной из указанных категорий, соответствующая ячейка списка оставлена незаполненной. Все виды поделены на 5 категорий в Красной книге Вологодской области, на 6 категорий в Красной книге России и на 9 в списке МСОП. Категории имеют следующие обозначения:

Всего в список животных Красной книги Вологодской области включено 153 вида.

Согласно постановлению Правительства Вологодской области от 29.03.2004 № 320, Красная книга должна переиздаваться с актуализированными данными не реже, чем каждые 10 лет.

В нижеприведённом списке указаны номера таксонов, соответствующие указанным в Красной книге Вологодской области.

Моллюски

Членистоногие

Позвоночные

Примечания 

 Перечисленные виды в Красной книге России

 Перечисленные виды в Красном списке МСОП

Источники 
 Список животных, занесённых в Красную книгу Вологодской области. Утверждён Постановлением Правительства Вологодской области от 19 декабря 2006 г. № 1274

Животные
Списки животных России
Вологодская